Złoty pociąg – legenda mówiąca o skarbach ukrytych przez nazistów
 Złoty pociąg – film Bohdana Poręby z 1986 roku